Dragosloveni poate fi:

Dragosloveni, o localitate din comuna Dumbrăveni, județul Vrancea, România
Dragosloveni, o localitate din comuna Soveja, județul Vrancea, România

Vezi și 
 Drăgan (dezambiguizare)
 Drăgănescu (dezambiguizare)

Toponime românești